Ашотя́н () — армянская фамилия

Известные носители:
 Ашотян, Армен Геворкович (род. 1975) — армянский политический деятель.
 Григор I Ашотян (?—1072 или 1084) — царь Сюника с 1044 или 1051 года.
 Смбат II Ашотян (?—1044 или 1051) — царь Сюника с 1040 года.